Мартин Гарикс () е холандски музикален продуцент и DJ. Той започва да издава сингли през 2012 г., но става известен чак след песента „Animals“, която е световен хит, достигайки челната десетка на много класации в Европа в края на 2013 г. и началото на 2014 г., също така достига номер едно във Великобритания, Белгия и в Billboard Hot Dance Club Songs класациите. Оттогава той започва да пуска повече сингли, а един от тях получава наградата Грами.

Биография

Ранни години 
На възраст от четири години Мартин е проявил интерес към китарата. На осем години той се запознал с музиката на Tiësto, който участва като изпълнител по време на Олимпиадата, която се проведе през 2004 г. в Атина. Изпълнението на живо на изпънителя и неговата песен „Traffic“ пленяват въображението на музикално надареното момче. Той започва да спестява пари за DJ оборудване. За да купи много евтин вариант на пионерски CDJ'ev, на Мартин му отнело три години.

На единадесет години той разучил програмата FruityLoops и започнал да пише dance-песни. Тогава един от антуража му дори не знаел, че това хоби скоро ще го направи световноизвестен.

Първото му изпълнение прави на 14-ия си рожден ден, на който присъстват не само всички негови приятели, но и техните познати. Оказва се много забавно, след което той започва да прави пост-продукция за други рождени дни. Скоро подписва договор с лейбъла Records и те започват да публикуват неговата музика.

Сред младото поколение на диджеи, Мартин Гарикс се смята за водеща фигура. И докато изпълнителите около него са по-стари, тази разлика не го кара да се чувства млад музикант. Според него възрастта е просто цифри, най-важното е отношението към музиката.

Мартин Гарикс и рождения ден на Records 
20 септември 2014 Радио Record празнува своя деветнадесети рожден ден. Голяма изненада за гостите на този празник станал диджея Мартин Гарикс, който се превърнал в звездата на шоуто, което продължило осем часа !

Гарикс първо посещава Москва – преди това е бил в Питере. За рождения си ден Радио Рекорд получава поздравления от звезди, чиято музика звучи по първата танцувална радиостанция. Кулминацията на това грандиозно мероприятие става магичната част от нощта (Record Show Moment) с оживяващите ефекти и едновременно поздравленията на сцената на столичния клуб Stadium Live едновременно от всички артисти.

От началото на есента в радиото се излъчват звукови откъси от официалното видео на песента „Virus“, чийто автори да Мартин и #Moti! Феновете били възхитени от музикалните фрагменти и с нетърпение очаквали появата на пълната версия.

През 2014 г. Мартин Гарикс заема 4-то място в класацията на топ 100 диджеи според Dj Mag, изкачвайки се с 36 позиции в сравнение с предходната година.

Дискография

Сингли

Източници